Csikós Gyula (1913–1992) labdarúgó
 Csikós Gyula (1917–?) kerékpárversenyző, edző